Mustasaari kan syfta på:

Finland

Korsholm med omnejd 
 på finska Mustasaari 
2. Mustasaari socken – en historisk socken i Österbotten

Öar 
3. Mustasaari (ö i Koskeljärvi) – en ö i landskapet Satakunta,  (5 ha)
4. Mustasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), ö i Loppi,  (2 ha)
5. Mustasaari (ö i Finland, Nyland), ö i Nurmijärvi,  (0 ha)
6. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,62, long 24,89), ö i Kuhmois,  (4 ha)
7. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,72, long 24,77), ö i Jämsä,  (1 ha)
8. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,83, long 24,89), ö i Jämsä,  (7 ha)
9. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,73, long 24,96), ö i Kuhmois,  (3 ha)
10. Mustasaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,91, long 23,07), ö i Ikalis,  (1 ha)
11. Mustasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,92, long 26,99), ö i Kouvola,  (2 ha)
12. Mustasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,34), ö i Kouvola,  (2 ha)
13. Mustasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,47, long 25,63), ö i Sysmä,  (2 ha)
14. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 26,41), ö i Pertunmaa,  (1 ha)
15. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,82), ö i Mäntyharju,  (2 ha)
16. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa), ö i Joutsa,  (2 ha)
17. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 26,70), ö i Hirvensalmi,  (4 ha)
18. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,95, long 25,61), ö i Jyväskylä,  (11 ha)
19. Mustasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,61, long 26,00), ö i Pyhäjärvi,  (9 ha)
20. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,25, long 28,11), ö i Kuopio,  (10 ha)
21. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,62, long 28,73), ö i Sulkava,  (1 ha)
22. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,72), ö i Nyslott,  (14 ha)
23. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 29,12), ö i Nyslott,  (6 ha)
24. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,60, long 28,72), ö i Heinävesi,  (1 ha)
25. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,45, long 27,88), ö i Leppävirta,  (6 ha)
26. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,22, long 27,95), ö i Jorois,  (8 ha)
27. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,51, long 27,50), ö i Leppävirta,  (3 ha)
28. Mustasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana), ö i Kajana,  (3 ha)
29. Mustasaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,93, long 23,25), ö i Parkano,  (0 ha)
30. Mustasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 25,03), ö i Padasjoki,  (0 ha)
31. Mustasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,67, long 24,70), ö i Reisjärvi,  (0 ha)
32. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,76, long 25,80), ö i Äänekoski,  (1 ha)
33. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,67, long 25,99), ö i Äänekoski,  (2 ha)
34. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,19, long 25,56), ö i Viitasaari,  (1 ha)
35. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 27,07), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
36. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,67, long 27,33), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
37. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,73), ö i Sankt Michel,  (14 ha)
38. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 26,70), ö i Kangasniemi,  (2 ha)
39. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,98), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
40. Mustasaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,32, long 25,37), ö i Rovaniemi,  (0 ha)
41. Mustasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,73, long 27,98), ö i Villmanstrand,  (1 ha)
42. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,75, long 26,78), ö i Kiuruvesi,  (2 ha)
43. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,10, long 29,08), ö i Juga,  (0 ha)
44. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,50), ö i Pielavesi,  (1 ha)
45. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,42, long 26,44), ö i Hankasalmi,  (2 ha)
46. Mustasaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,01, long 27,15), ö i Ranua,  (2 ha)
47. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax), ö i Tuusniemi,  (1 ha)
48. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,44, long 29,33), ö i Nurmes,  (3 ha)
49. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,51), ö i Juga,  (1,3 km²)
50. Kelvänsaari, ö i Lieksa,  (4,5 km²)
51. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 30,71), ö i Ilomants,  (1 ha)
52. Mustasaari (ö i Kinnula, Tyytiänselkä), ö i Kinnula,  (1 ha)
53. Mustasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,14), ö i Heinola,  (1 ha)
54. Mustasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 26,25), ö i Heinola,  (5 ha)
55. Mustasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,03, long 25,97), ö i Lahtis,  (1 ha)
56. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,68), ö i Nyslott,  (3 ha)
57. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 29,03), halvö i Nyslott, 
58. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,02, long 28,86), ö i Nyslott,  (1 ha)
59. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,43, long 27,17), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
60. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,45), ö i Sankt Michel,  (18 ha)
61. Mustasaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå), ö i Torneå,  (32 ha)
62. Mustasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,33, long 27,88), ö i Savitaipale,  (33 ha)
63. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 27,77), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
64. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,95), ö i Puumala,  (4 ha)
65. Mustasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,06, long 25,92), ö i Uleåborg,  (33 ha)
66. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 29,29), ö i Nyslott,  (1 ha)
67. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,71, long 26,95), ö i Suonenjoki,  (13 ha)
68. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 26,95), ö i Kuopio,  (1 ha)
69. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 29,01), ö i Enonkoski,  (1 ha)
70. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 29,14), ö i Nyslott,  (17 ha)
71. Mustasaari (ö i Finland, Satakunta, Norra Satakunta), ö i Jämijärvi,  (2 ha)
72. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,11, long 26,02), ö i Toivakka,  (4 ha)
73. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,93, long 29,32), ö i Nyslott,  (41 ha)
74. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,31, long 27,26), ö i Kuopio,  (18 ha)
75. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,26, long 29,44), ö i Rääkkylä,  (2 ha)
76. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,24, long 29,57), ö i Rääkkylä,  (1 ha)
77. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 27,11), ö i Kuopio,  (1 ha)
78. Mustasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,46, long 29,67), ö i Libelits,  (6 ha)
79. Mustasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors), ö i Tammerfors,  (4 ha)
80. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,01, long 25,02), ö i Karstula,  (0 ha)
81. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,93, long 25,12), ö i Karstula,  (4 ha)
82. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,17, long 26,53), ö i Kangasniemi,  (1 ha)
83. Mustasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,30, long 26,78), ö i Pieksämäki,  (2 ha)
84. Mustasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,43, long 28,89), ö i Ruokolax,  (1 ha)
85. Mustasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,55, long 29,23), ö i Ruokolax,  (1 ha)
86. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,23, long 24,53), ö i Keuru,  (1 ha)
87. Mustasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,14, long 24,64), halvö i Keuru, 
88. Mustasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,46, long 26,84), ö i Kotka, 
89. Mustasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu), ö i Suomussalmi,  (48 ha)
90. Mustasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,22, long 27,36), ö i Lapinlax,  (90 ha)
91. Mustasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,50, long 27,33), ö i Fredrikshamn, Finland,  (5 ha)
92. Mustasaari (klippor), öar i Kotka,  (1 ha)
93. Käärmesaari och Mustasaari, ö i Rantasalmi,  (50 ha)